Wolfenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Wolfenberg (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde von Stadt St. Pölten, Niederösterreich 
 Wolfenberg (Fichtelgebirge) (610 m), Berg am Westrand des Fichtelgebirges (Prinz-Rupprecht-Turm)